Fischerinsel steht für:

 Fischerinsel (Berlin), das südliche Drittel der Spreeinsel in Berlin
 Fischerinsel (Tollensesee), eine Insel am Südende des Tollensesees in Mecklenburg-Vorpommern
 den ehemaligen Namen der Insel Simberi (Papua-Neuguinea)
 Isola dei Pescatori (auch Fischerinsel), eine der Borromäischen Inseln im Lago Maggiore
 Fishers Island (New York), eine kleine Insel im Long Island Sound
 Fisher Island, eine Insel im US-Bundesstaat Florida, unweit von Miami Beach

Fischerinseln steht für

 die Penghu-Inseln in der Straße von Taiwan
 die französischen Fischerinseln, heute Saint-Pierre und Miquelon

Siehe auch:

 Fischerhalbinsel